John Marshall este numele următoarelor persoane:

 John Marshall (arheolog) (1876 − 1958), arheolog britanic
 John Marshall (navigator) (1748 − 1819), căpitan de navă american, după care s-au numit Insulele Marshall
 John Marshall (jurist) (1755 – 1835), politician și jurist american, al patrulea Șef al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii
 John Marshall (inotător) (1930 − 1957), înotător australian
 John Leslie Marshall (n. 1940), politician britanic, membru în parlamentul european
 John Stanley Marshall (n. 1941), baterist englez

Nume proprii